Golos (, La Voix) peut faire référence à :

Organisation 
 Golos : une organisation non gouvernementale russe.

Journal 
 Golos : un journal politique et littéraire russe fondé en 1863.
 Golos Armenii : un journal arménien créé en 1991.

Télévision 
 Golos : la version russe du télé-crochet musical The Voice.